Itaituba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse Pará
 Itaituba (microregio), een microregio in de Braziliaanse Pará
 Itaituba (geslacht), geslacht van boktorren